Silent Night (englisch für ‚Stille Nacht‘) steht für:

 das Weihnachtslied Stille Nacht, heilige Nacht

Filme:
 Stille Nacht – Das Weihnachtswunder (Originaltitel Silent Night), kanadischer Fernsehfilm aus dem Jahr 2002
 Silent Night (Oper), amerikanische Oper von Kevin Puts aus dem Jahr 2011
 Silent Night (2012), kanadischer Horrorfilm aus dem Jahr 2012
 Silent Night (2021), britisch-amerikanischer Endzeitfilm aus dem Jahr 2021
 Stille Nacht (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2012
Siehe auch:
 Silent Nights